Salto del tigre puede referirse a:

 El salto del tigre, novela de Eleanor Alice Burford Hibbert.
 Salto del tigre (sexo), práctica sexual ficticia.